Го́рак — чеське та українське прізвище.

 Горак Андрій Григорович (1946—2010) — митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП
 Вальтер Горак (1931—2019) — австрійський футболіст
 Горак Ганна Іванівна (1931—2009) — український філософ, доктор філософських наук, професор
 Горак Їржі (1884—1975) — чеський фольклорист, етнограф і літературознавець.
  (1931—2005) — чеський бас-кларнетист
 Горак Мартін ( 1980) — чеський футболіст
 Горак Йозеф (1923—1990) — чехословацький дипломат.
 Горак Роман Дмитрович ( 1942) — прозаїк, заслужений працівник культури України, кандидат хімічних наук, доцент
 Горак Станіслав (1925—1990) — польський поет і прозаїк
 Горак Степан (1920—1986) — український історик, публіцист, громадський діяч.

Українські прізвища
Чеські прізвища